MCD-5 is een lijn van het stadsgewestelijk spoornet van de Russische hoofdstad Moskou. De lijn is 75 km lang en zal in 2024 worden geopend. De treindienst maakt gebruik van spoorlijnen van de MZD, een dochterbedrijf van de RZD. De stations zijn voor het grootste deel opgeknapte voorstadsstations, de rest is nieuwbouw ten behoeve van het stadsgewestelijknet.

Stations

 De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn
Stadsgewestelijke spoorlijn
Spoorlijn in Rusland